Кубок Шпенглера 1975 — 49-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 грудня по 31 грудня 1975 року.

Підсумкова таблиця та результати 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Мікко Лейнонен (Фінляндія-2) 6 (4+2)

Примітки

Посилання 
 hockeyarchives  
 «Кубок Шпенглера 1975»  
 «Кубок Шпенглера 1975»  

1975
1975 у хокеї з шайбою
1975 у швейцарському спорті